Bifora vaginata är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Bifora vaginata ingår i släktet dubbelkoriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dubbelkoriandrar
vaginata